Marcilly est le nom de différentes communes ou anciennes communes françaises :

 Marcilly, commune de la Manche
 Marcilly, ancienne commune de l'Orne, aujourd'hui intégrée à Igé
 Marcilly, commune de Seine-et-Marne
 Marcilly-d'Azergues, commune du Rhône
 Marcilly-en-Bassigny, commune de la Haute-Marne
 Marcilly-en-Beauce, commune de Loir-et-Cher
 Marcilly-en-Gault, commune de Loir-et-Cher
 Marcilly-en-Villette, commune du Loiret
 Marcilly-et-Dracy, commune de la Côte-d'Or
 Marcilly-la-Campagne, commune de l'Eure
 Marcilly-la-Gueurce, commune de Saône-et-Loire
 Marcilly-le-Châtel, commune de la Loire
 Marcilly-le-Hayer, commune de l'Aube
 Marcilly-lès-Vitteaux, ancienne commune de la Côte-d'Or, aujourd'hui intégrée à Marcilly-et-Dracy
 Marcilly-lès-Buxy, commune de Saône-et-Loire
 Marcilly-Ogny, commune de la Côte-d'Or
 Marcilly-Plesnoy, ancienne commune de la Haute-Marne
 Marcilly-sur-Eure, commune de l'Eure
 Marcilly-sur-Maulne, commune d'Indre-et-Loire
 Marcilly-sur-Seine, commune de la Marne
 Marcilly-sur-Tille, commune de la Côte-d'Or
 Marcilly-sur-Vienne, commune d'Indre-et-Loire

Voir aussi 

 Château de Marcilly, dans le hameau éponyme de la commune de Cervon dans la Nièvre 
 Château de Marcilly-sur-Maulne
 Avant-lès-Marcilly, commune de l'Aube
 Chaumoux-Marcilly, commune du Cher
 Fay-lès-Marcilly, commune de l'Aube